Луиза́о — правильная транскрипция Луиза́н () — прозвище ряда бразильских футболистов. С португальского переводится как Большой Луис.

Известные носители:
 Луис Карлос Бомбонато Гоуларт (1975) — бразильский футболист, участник чемпионата мира 2002.
 Андерсон Луис да Силва (1981) — бразильский футболист, многолетний капитан клуба «Бенфика», участник чемпионата мира 2006 и 2010.
 Луис Карлос Насименто (1987) — бразильский футболист.
 Луис Освалдо Перейра (1980) — бразильский футболист.